SLC27A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 730 амінокислот, а молекулярна маса — 78 644.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки